

Cinema e televisione 
 Give and Take – film del 1928 diretto da William Beaudine
 Give & Take – episodio dell'undicesima stagione di Red Dwarf

Musica 
 Give and Take – album di John Lindberg del 1982
 Give and Take – album di Mike Stern del 1997
 Give and Take – singolo di James LaBrie del 2022
 Give & Take – EP di Netsky del 2012
 Give & Take – singolo di Svea del 2020